La Coppa di Slovacchia 2019-2020, conosciuta anche come Slovnaft Cup per ragioni di sponsorizzazione, è stata la ventisettesima edizione del torneo, iniziata il 20 luglio 2019 e terminata l'8 luglio 2020. Il vincitore della competizione si qualifica per il Primo Turno di Qualificazione della UEFA Europa League 2020-2021. Lo  ha vinto la competizione per la nona volta.

Primo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 luglio 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 luglio 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 luglio 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 luglio 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 agosto 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 agosto 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 agosto 2019

Secondo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 agosto 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 agosto 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 agosto 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 agosto 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 agosto 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 agosto 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 ottobre 2019

Terzo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 settembre 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 settembre 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 settembre 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 settembre 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 settembre 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 settembre 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 settembre 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 ottobre 2019

Quarto turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 settembre 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 settembre 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 ottobre 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 ottobre 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 novembre 2019

Ottavi di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 ottobre 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 novembre 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 dicembre 2019

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 marzo 2020

Semifinali 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 giugno 2020 / 23 giugno 2020

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 giugno 2020 / 24 giugno 2020

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 Slovak Cup Soccerway.com

Calcio nel 2019
Calcio nel 2020
Edizioni della Slovenský Pohár